Хэнди — фамилия. Известные носители:
 Хэнди, Генри
 Хэнди, Уильям Кристофер